Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Tschechien, Schach) 2000/01 enthält alle Spieler, die in der tschechischen Extraliga im Schach 2000/01 mindestens einmal eingesetzt wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Insgesamt setzten die 12 Vereine 151 Spieler ein, von denen 38 keinen Wettkampf verpassten. SC A64 Lázně Slatinice, TJ TŽ Třinec, ŠK Trinom Zlín, ŠK Mahrla Prag, ŠK Sokol Vyšehrad - VISUS und ŠK Ingem Plzeň ZČE kamen mit je 11 eingesetzten Spielern aus, während beim ŠK Sokol Kolín die meisten Spieler mindestens eine Partie spielten, nämlich 17.

Erfolgreichster Spieler der Saison war Petr Jirovský (ŠK DP Holdia Prag) mit 9 Punkten aus 11 Partien. Je 8 Punkte aus 11 Partien erreichten Sergej Berezjuk (SC A64 Lázně Slatinice), Jan Sosna (ŠK Trinom Zlín) und Marek Vokáč (ŠK Mahrla Prag). Kein Spieler erreichte 100 %, das prozentual beste Ergebnis gelang Paweł Blehm (ŠK Hagemann Opava) mit 3,5 Punkten aus 4 Partien.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2000); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2000), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 2000; ARM = Armenien, BLR = Weißrussland, CZE = Tschechische Republik, GEO = Georgien, GER = Deutschland, LAT = Lettland, POL = Polen, RUS = Russland, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

ŠK DP Holdía Prag

ŠK Hagemann Opava

SC A64 Lázně Slatinice

TJ TŽ Třinec

ŠK Trinom Zlín

ŠK Mahrla Prag

ŠK Sokol Vyšehrad

ŠK Ingem Plzeň ZČE

ŠK Dům armády Prag

ŠK Infinity Pardubice

ŠK Sokol Kolín

TJ Nová Huť Ostrava

Anmerkungen 
 Petra Mazáková hieß bis zur Saison 1999/2000 Petra Krupková.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Extraliga (Tschechien, Schach)
Schach 2000
Schach 2001